Serie A Élite – campionato italiano maschile di pallamano (2005-2012)
Serie A Élite – campionato italiano femminile di calcio a 5 (2015-2017)